Коммюна́й-ан-Монта́нь () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 360 км на південний схід від Парижа, 50 км на південь від Безансона, 45 км на схід від Лонс-ле-Соньє.

Історія 

У 1956-2015 роках муніципалітет перебував у складі регіону Франш-Конте. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Бургундія-Франш-Конте.

1 січня 2016 року Коммюнай-ан-Монтань було приєднано до муніципалітету Міньовіллар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Коммюнай-ан-Монтань на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Коммюнай-ан-Монтань на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жура

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Жура